Armeniens fotbollslandslag kan avse
 Armeniens herrlandslag i fotboll
 Armeniens damlandslag i fotboll